José Eduardo Bischofe de Almeida – calciatore brasiliano
José Eduardo de Araújo – calciatore brasiliano
José Eduardo de Castro – ex calciatore brasiliano
José Eduardo de Toledo Pereira – ex calciatore brasiliano
José Eduardo Rebelo de Souza – ex calciatore brasiliano
Zé Castro – calciatore portoghese